Сезон ФК «Леванте» 2014—2015 - 106-й за ліком сезон футбольного клубу Леванте і його 10-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Склад команди

Статистика гравців

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Товариські

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Матчі 
Час початку вказано за CET і CEST.

Копа-дель-Рей

Примітки 

Сезони ФК «Леванте»
Levante UD